Karyabakti (Cidaun), een plaats in Indonesië
Karyabakti (Batujaya), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing